Sirola ou Širola sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme

Sirola
 (1890-1985), gymnaste finlandais
Orlando Sirola (1928-1995), joueur italien de tennis
Yrjö Sirola 1876-1936), homme politique finlandais

Širola
 (1889-1956), compositeur et musicologue croate
 (né en 1972), linguiste croate

Homonymie de patronyme
Širola
Patronyme finnois
Patronyme italien